A competição de perseguição masculina do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 18 de fevereiro.

Resultados 

Eventos do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006